Ларре́ (, Larrey, Larret) — название нескольких коммун во Франции:
 Ларре — в департаменте Верхняя Сона.
 Ларре — в департаменте Кот-д’Ор.
 Ларре — в департаменте Морбиан.
 Ларре — в департаменте Орн.
 Ларре, Эрик (1914—2014) — норвежский юрист, участник движения сопротивления.